Кирилл Макаров:
 Макаров, Кирилл Дмитриевич (род. 1987) — российский футболист.
 Макаров, Кирилл Витальевич (род. 1988) — российский художник, живописец.